Jingle Bells este un cântec de Crăciun. A fost scrisă de James Lord Pierpont (1822–1893) și publicată sub titlul "One Horse Open Sleigh" îm toamna anului 1857.

Versurile originale

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Over the  we go
Laughing all the way.
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
 it is to laugh and sing
A sleighing song tonight.

|: corul :|
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side.
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then  we got upsot.
|: corul :|

A day or two ago
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there I sprawling lie,
But quickly drove away,
|: corul :|

Now the ground is white
Go it while you're young,
Take the girls tonight
And sing this sleighing song:
Just get a bobtailed bay
Two forty is his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! You'll take the lead.
|: corul :|

Cântece de Crăciun